Harmoniste est le métier de celui qui harmonise un instrument de musique, c’est-à-dire qui travaille la sonorité d'un instrument pour lui donner les caractéristiques voulues.

C'est surtout dans le domaine de la facture d'orgue que les harmonistes sont essentiellement spécialisés. Ces derniers harmonisent les tuyaux sur un instrument appelé mannequin. Pour les autres instruments, c'est généralement l'accordeur ou le facteur qui se charge de ce travail, de pair avec la construction de l'instrument.

En facture d'orgue, certains noms sont devenus célèbres, associés à des timbres personnalisés : on peut reconnaître le travail de l'un à son harmonie « fine et lumineuse », celui d'un autre à son caractère brillant.

Métier de la musique